È la prima edizione del torneo.

In finale Jessica Pegula ha sconfitto Maria Sakkarī con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Paula Badosa (secondo turno, ritiro)
  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Jessica Pegula (Campionessa)
  Maria Sakkarī (finale)
  Coco Gauff (quarti di finale)
  Caroline Garcia (terzo turno)
  Dar'ja Kasatkina (terzo turno)
  Veronika Kudermetova (quarti di finale)

  Barbora Krejčíková (primo turno)
  Belinda Bencic (secondo turno)
  Beatriz Haddad Maia (primo turno)
  Jeļena Ostapenko (terzo turno)
  Madison Keys (terzo turno)
  Danielle Collins (terzo turno)
  Ekaterina Aleksandrova (primo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard (secondo turno)
  Fernanda Contreras Gómez (primo turno)

  Donna Vekić (secondo turno)

Ranking protetto 

  Bianca Andreescu (terzo turno)

Qualificate 

  Elisabetta Cocciaretto (secondo turno)
  Lauren Davis (primo turno)
  Kayla Day (primo turno)
  Caroline Dolehide (primo turno)

  Magdalena Fręch (secondo turno) 
  Linda Fruhvirtová (primo turno) 
  Rebecca Marino (secondo turno) 
  Asia Muhammad (primo turno)

Lucky loser 

  Elina Avanesjan (primo turno)
  Nao Hibino (primo turno)

  Laura Pigossi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 

Guadalajara Open WTA 2022